Nomaua är ett släkte av spindlar. Nomaua ingår i familjen Synotaxidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Nomaua